Бубака́р Саного́ (; 17 декабря 1982, Димбокро, Берег Слоновой Кости) — футболист, нападающий. В составе сборной Кот-д’Ивуара сыграл 21 матч, забил 8 голов.

Карьера 
Играть начал в высшей лиге чемпионата Кот-д’Ивуара.

В 1999 году заключил контракт с клубом «Эсперанс» из Туниса. Провёл в Тунисе три сезона. В составе команды выигрывал три раза чемпионат Туниса по футболу. В 2000 году играл в финале Лиги чемпионов КАФ.

В 2002 году перешёл в клуб «Аль-Айн» из ОАЭ. Играл за команду на протяжении 3-х лет.

Летом 2005 года переехал в Германию, заключив контракт с клубом «Кайзерслаутерн», игравшим тогда в первой Бундеслиге. Сразу же стал игроком основного состава. Сезон 2005/06 команда закончила на 16-м месте и выбыла во вторую Бундеслигу. Забив 10 голов в 24 матчах, обратил на себя внимание лучших немецких клубов.

Летом 2006 года заключил контракт с клубом «Гамбург». Провёл в клубе один сезон, забил 4 мяча в 31-й игре. В составе клуба играл в групповом турнире Лиги чемпионов 2006/07. Забивал лондонскому «Арсеналу» и московскому ЦСКА.

Летом 2007 года за 6 миллионов евро перешёл в клуб «Вердер». Контракт заключен на 4 года. На сайте клуба обещал, что если «Вердер» станет чемпионом — покрасит волосы в зелёный цвет. В составе клуба играл в групповом турнире Лиги чемпионов 2007/08. Забивал мадридскому «Реалу» (2 гола) и римскому «Лацио». Начало сезона 2008/09 сложилось для игрока неудачно. В 8 проведённых играх он забил всего один гол. Кроме того из-за вирусной инфекции он не играл за команду с 24 ноября 2008 года.

В январе 2009 года был отдан в аренду клубу «Хоффенхайм», который боролся за первое место в чемпионате. Срок аренды истек в июле 2009 года. В составе «Хоффенхайма» дебютировал 31 января 2009 года против «Энерги» — провёл на поле 88 минут, забил один гол. Встреча закончилась победой со счетом 2:0.

20 августа 2009 года за 4 миллиона евро перешёл в клуб Лиги 1 «Сент-Этьен». Первый матч провёл 22 августа против команды «Булонь».

7 июля 2012 года подписал контракт с немецким клубом «Энерги» (Котбус). Детали сделки не разглашаются.

За сборную Кот-д’Ивуара выступает с 2005 года. В присутствии таких форвардов как Дрогба и Калу в основном составе выходит редко. Участвовал в Кубке африканских наций 2008 года, на котором его команда заняла 4-е место.

Достижения 
 Двукратный чемпион ОАЭ 2003 и 2004 годов
 Обладатель Кубка ОАЭ 2005 года
 Обладатель Кубка футбольной ассоциации 2005 года
 Победитель Лиги чемпионов АФК 2003 года
 Обладатель Кубка Германии 2009 года
 Обладатель Суперкубка Германии 2009 года

Примечания 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «Аль-Айн»
Игроки ФК «Эсперанс» Тунис
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Энерги»
Игроки ФК «Аль-Фуджайра»
Игроки ФК «Мадура Юнайтед»
Игроки ФК «Альтглиникке»